Heulen, oude Nederlandse term voor samenwerken, of iets samen doen;
Samenheulen, een ander woord voor collaboreren met de vijand, of landverraad plegen;
Heulen (volksgebruik), volksgebruik in Nederland waar stelletjes elkaar moeten kussen als zij over een hobbel of brug rijden;
Heulen (houtbewerking), andere term voor het uithollen van klompen;
Heulenaar, een type schaatsen met een krul aan de voorkant.